Општина Зељахово (, Димос Неас Зихнис) је општина у Грчкој у округу Сер, периферија Средишња Македонија. Административни центар је насеље Зељахово.

Насељена места 
Општина Зељахово је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 2 некадашње административне јединице: Алистратик и Зељахово.

Види још 
 Зељахово
 Сер (округ)

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Νέας Ζίχνης  

Округ Сер
Општине у Грчкој